Каски — народність, що населяла північно-східну Анатолію та Південне Причорномор'я (Понт) протягом II тис. до н. е.

Топонім 

 Каски — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства.
 Каски — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства.

Див. також 
 Каскі — район Непалу в зоні Гандакі.
 Каска — захисний шолом військовослужбовців.
 Каска Адріана — французький військовий шолом, розроблений генералом армії Огюстом Луї Адріаном.
 Каска — геологічна пам'ятка природи в Молдові.